Philip Stanhope – płk. wojsk rojalistycznych w wojnie domowej.
 Philip Stanhope, 1. hrabia Chesterfield
 Philip Stanhope, 2. hrabia Chesterfield
 Philip Stanhope, 3. hrabia Chesterfield
 Philip Dormer Stanhope, 4. hrabia Chesterfield – pisarz i polityk.
 Philip Stanhope, 5. hrabia Chesterfield – (1755 - 1815) brytyjski polityk i dyplomata
 Philip Stanhope – nieślubny syn poprzedniego i adresat jego rad zawartych w Letters.
 Philip Henry Stanhope, 4. hrabia Stanhope
 Philip Stanhope, 5. hrabia Stanhope – historyk